Макушева — женская форма русской фамилии Макушев.

Известные носители 
 Макушева, Валентина Ивановна (род. 1937) — доярка колхоза «Правда» Чагодощенского района Вологодской области, депутат Верховного Совета СССР десятого и одиннадцатого созывов.
 Макушева, Светлана Павловна (Чернявская; 1926—2016) — советский и российский филолог.

См. также 
 Микушев